Izbica (gemeente)
 Izbica (Lublin)
 Izbica Kujawska (gemeente)
 Izbica Kujawska